Siemion  ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Siemion (* 1981), polnischer Schauspieler
 Andrew Siemion (* 1980), US-amerikanischer Astrophysiker
 Łukasz Siemion (* 1985), polnischer Ruderer
 Wojciech Siemion (1928–2010), polnischer Schauspieler